Довже́нко — українське прізвище, походить від слова Довгий

Відомі носії 
 Довженко Анатолій Іванович (1932, Дніпропетровськ — 1990) — український художник.
 Довженко В'ячеслав (* 1976) — український актор театру і кіно.
 Довженко Валентина Андріївна — українська радянська діячка, агроном колгоспу «Комунар» Синельниківського району Дніпропетровської області. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Довженко Валентина Іванівна (1947) — український політик, міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту (1997—1999, 2004—2005).
 Довженко Валентина Тимофіївна — українська радянська діячка, бригадир овочівницької бригади радгоспу «Родина» Біляївського району Одеської області. Депутат Верховної Ради УРСР 8-10-го скликань.
 Довженко Валеріан Данилович (1905—1995) — український музикознавець, композитор, доктор мистецтвознавства (1969), професор (1973).
 Довженко Ганна Денисівна (1928) — доярка, Герой Соціалістичної Праці (1958).
 Довженко Григорій (1877 — 1958) — український політичний і громадський діяч.
 Довженко Григорій — український бандурист, майстер із виготовлення бандур.
 Довженко Григорій Овксентійович (1899, Баштанка — 1980, Київ) — український художник-монументаліст, заслужений художник УРСР (1979).
 Довженко Ірина Павлівна (нар. 1937) — український скульптор.
 Довженко Олександр Петрович (1894—1956) — український кінорежисер, письменник, художник.
 Довженко Олександр Романович (1918–1995) — лікар-нарколог.
 Довженко Олександр — гравець у покер.
 Довженко Ольга Анатоліївна (1963–1994) — українська художниця.
 Довженко Отар (1981) — український журналіст та письменник.
 Довженко Тарас Григорович (1931, Київ) — український архітектор, заслужений архітектор України (1994).
 Довженко Тетяна Павлівна — українська гімнастка.

Див. також 
 Кіностудія імені О. Довженка